Il doppio del torneo di tennis Virginia Slims of Atlanta 1983, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1983, ha avuto come vincitrici Alycia Moulton e Sharon Walsh che hanno battuto in finale  Rosie Casals e Wendy Turnbull 6-3, 7-6.

Teste di serie 

 Kathy Jordan /  Anne Smith (semifinali)
 Rosie Casals /  Wendy Turnbull (finale)

 Leslie Allen /  Pam Shriver (quarti di finale)
 Ann Kiyomura /  Paula Smith (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Virginia Slims of Atlanta 1983